Claudio Bordignon – biologo e genetista italiano 
Giorgia Bordignon – sollevatrice italiana 
 Laura Bordignon – atleta italiana 
 Noè Bordignon – pittore italiano 
Mino Bordignon – direttore di coro italiano